

Hydronymie, toponymie 
Cerna peut désigner :
en Croatie :
Cerna, un village et une municipalité située dans le comitat de Vukovar-Syrmie ;
en Roumanie :
la Cerna, une rivière affluent du Danube ;
la Cerna, une rivière affluent du Mureş ;
Cerna, un village situé dans le județ de Tulcea ;

On consultera également la page d'homonymie  (littéralement fleuve noir), listant des fleuves, rivières et toponymes balkaniques, dont les graphies alternatives sont « Cerna Reka », « Tsrna Reka » ou plus simplement « Cerna », « Crna » ou « Tsrna ».

Patronymie 

 Amanda Cerna, athlète handisport chilienne.

Histoire 
 La Cerna, inscription portée par les régiments français ayant participé à la bataille de Monastir en 1916 ; Cerna désigne ici la rivière Tsrna.

Sigles 
 le CERNA, Centre d'Études et de Recherches sur la Neige et les Avalanches, association basée à Albertville. Elle comporte un groupe scientifique, un groupe médical (spécialisé en médecine et traumatologie des sports d’hiver et de montagne) et un groupe juridique.

Homonymie d'hydronyme